«Кабеса де Вака» () — исторический фильм, поставленный режиссёром  по мотивам мемуаров испанского конкистадора Альвара Нуньеса Кабесы де Вака «Кораблекрушения». Премьера состоялась в 1991 году на Берлинском кинофестивале.

Сюжет 
Первая половина XVI века. Альвар Нуньес Кабеса де Вака — испанский конкистадор, альгвасил и главный казначей экспедиции Панфило де Нарваэса отправляется в Новый Свет в поисках золота и рабов. Целью завоевателей становится ещё неизученная Флорида. После долгих странствий, страдая от голода, болезней и атак индейцев, горстка выживших испанцев на двух плотах оказывается у неизвестных берегов.

Панфило де Нарваэс бросает соотечественников на смерть и уплывает. Альвар и его спутники причаливают к берегу. В джунглях на конкистадоров нападают индейцы и почти всех убивают. Альвара продают в рабство карлику-шаману, который зарабатывает на жизнь тем, что наводит порчу на важных касиков и жрецов, а затем за вознаграждение исцеляет их.

Спустя годы Альвар сам становится шаманом и получает свободу. Он отправляется в путешествие по пустынным землям, в пути исцеляя индейцев. Встретив выживших членов экспедиции Нарваэса, Альвар решает двигаться на запад к морю. В одном из городов, с помощью магических камней, он воскрешает мёртвую девушку. После этого слава о «великом целителе» разносится по материку и индейцы начинают считать его посланником солнца.

Путешествие по прериям и горам Америки длится два года. Дорога смирения и добродетели приводит бывшего завоевателя на территорию Новой Галисии, где испанцы строят самую большую церковь в Новом Свете. В лагере капитана Алькарáса Альвар сталкивается с жестокостью и непониманием соотечественников. Он видит клетки, в которых сидят индейцы, просит поработителей обрести веру в добро и отпустить узников. В ответ Алькарáс приказывает его арестовать. Тем же вечером спутники Альвара с удовольствием присоединяются к другим конкистадорам и сочиняют небылицы о золотых городах, которые якобы видели во время странствий.

Трагической кульминацией картины становится находка в повозке с трупами тела индейского юноши, которого Альвар когда-то вылечил и спас от смерти. Развязка фильма — демонстрация ложной святости испанской конкисты, за которой стоят разбой и разорение. Десятки рабов-индейцев несут огромный серебряный крест навстречу восходящему солнцу под монотонную дробь барабанщика.

В ролях

Награды и номинации 
  — номинация на премию «Золотой медведь» за лучший иностранный фильм ()

Примечания

Ссылки 

Исторические фильмы о XVI веке
Фильмы Испании 1991 года
Экранизации автобиографических произведений
Фильмы об индейцах
Исторические фильмы Мексики
Исторические фильмы США
Исторические фильмы Великобритании
Исторические фильмы Испании